Александр Николаевич Молчанов: Молчанов, Александр Николаевич (1847—1916) — русский писатель.
 Молчанов, Александр Николаевич (1913—1993) — советский экономист.